France Énergie Éolienne ou FEE est l'association et le porte-parole historique des entreprises de l'énergie éolienne en France.

Fondée en 1996, France Énergie Éolienne (FEE) est une association loi de 1901 de promotion, de représentation et de défense de l’énergie éolienne en France. Elle rassemble plus de 300 membres, entreprises de la filière éolienne en France qui ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85 %.

Activités 
France Énergie Éolienne a pour objet d'étudier et de défendre les droits et les intérêts de ses membres, entreprises de la filière éolienne en France. L’association se donne pour mission de contribuer au développement maîtrisé et équilibré de l’énergie éolienne en France, en intervenant auprès de tous les acteurs de cette filière. Elle vise à créer et à pérenniser des liens entre les différents partenaires éoliens français et étrangers.

Représentation de la filière éolienne en France 
L'association représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics, nationaux, européens et régionaux ainsi qu'auprès des instances de régulation. L’association promeut également les activités de la filière éolienne auprès des médias et du grand public. Créée en 1996, elle a constitué la branche éolienne du syndicat des énergies renouvelables de 2005 à 2012.

FEE est membre de WindEurope (European Wind Energy Association), association regroupant les professionnels de la filière éolienne au niveau européen.

Développement de la filière 
L'association anime des groupes de travail rassemblant ses membres, permettant par exemple la publication en 2019 d'un contrat standard de vente directe d'électricité (PPA). Elle publie chaque année l'.

Organisation

Adhérents 

France Énergie Éolienne rassemble plus de 300 membres, professionnels de la filière éolienne en France, qui ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85 %. Les membres de France Énergie Éolienne sont issus de diverses activités du secteur éolien et des énergies renouvelables : développement de projets, recherche, financement, construction, exploitation, formation

Gouvernance 

France Énergie Éolienne est administrée par un conseil d’administration composé de 20 membres élus par l'Assemblée générale pour une période de deux ans. Depuis le , celui-ci est présidé par Anne-Catherine De Tourtier, par ailleurs présidente de Nordex France SAS.

Implantation sur le territoire national 

Les entreprises du secteur éolien sont présentes sur l’ensemble du territoire national. Sept groupes régionaux au sein de France Énergie Éolienne sont chargés de relayer l’action de la FEE au niveau local. Ils regroupent les régions suivantes :

 GR Ouest : Bretagne, ex-Basse-Normandie, Pays de la Loire ;
 GR Nord : ex-Haute-Normandie, Hauts-de-France ;
 GR Est : Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est ;
 GR Sud-Est : Auvergne-Rhône-Alpes ;
 GR Sud : Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
 GR Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine ;
 GR Centre : Île-de-France, Centre-Val de Loire.

Historique 
L'association est fondée en 1996 par Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, et Jean-Michel Germa, fondateur de la Compagnie du vent.

Anciens présidents :
 Nicolas Wolff (2019-2021), vice-président et directeur général Europe, Europe Boralex
 Olivier Perot (2016-2019), directeur général Europe du Sud de Senvion
 Frédéric Lanoe (2013-2016), Président d'EDPR France
 Nicolas Wolff (2009-2013), directeur général de Vestas France
 Charles Dugué (2007-2009), Wind Dynamic
 Jean-Michel Germa (2000-2004), président de la Compagnie du vent.

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Énergie éolienne en France
 Énergie renouvelable
 Éolienne
 Petit éolien

Liens externes 
 Site de l'association

Énergie éolienne en France
Organisation professionnelle en France
Organisme fondé en 1996
Association ou organisme lié à l'énergie éolienne